Sherburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Sherburn – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Sherburn – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Sherburn in Elmet – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire